Адрар може да се отнася за:
 Адрар – плато в Мавритания, западната част на пустинята Сахара
 Адрар (Мавритания) – вилает в Мавритания
 Адрар – административна област в Алжир
 Адрар – град в Алжир, главен град на едноименната област 
 Адрар дез Ифогас - планинска верига в Мали